Jinshi ist:

die Transkription eines akademischen Beamtengrades im alten China, siehe Chinesische Beamtenprüfung während der Qing-Dynastie;
das offizielle Geschichtswerk der chinesischen Jin-Dynastie, die "Geschichte der Jin-Dynastie" oder Jin Shi;
die kreisfreie Stadt Jinshi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Jinshi (Changde);
die Großgemeinde Jinshi (金石镇) im Kreis Chao’an der Provinz Guangdong, siehe Jinshi (Chao’an);
die Großgemeinde Jinshi (金石镇) der Stadt Lianyuan der Provinz Hunan, siehe Jinshi (Lianyuan);
die Großgemeinde Jinshi (金石镇) im Kreis Santai der Provinz Sichuan, siehe Jinshi (Santai);
die Großgemeinde Jinshi (金石镇) der Stadt Xiangxiang der Provinz Hunan, siehe Jinshi (Xiangxiang);
die Großgemeinde Jinshi (金石镇) im Kreis Xinning der Provinz Hunan, siehe Jinshi (Xinning);
die Gemeinde Jinshi (金石乡) im Stadtbezirk Dachuan der Provinz Sichuan, siehe Jinshi (Dachuan);
das Dorf Jinshi (金石村) der Gemeinde Lianxing im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Jinshi (Lianxing);
das Dorf Jinshi (金狮村) der Großgemeinde Xiexing im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan, siehe Jinshi (Xiexing).